Babia Ława (Dąbrowa Górnicza) – część miasta
 Babia Ława (strumień)